Plöger ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Plöger (* 1942), deutsche Übersetzerin
 Hanns-Ekkehard Plöger (1938–2005), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Heinz Plöger (1929–2002), deutscher Politiker (SED)
 Josef Plöger (1923–2005), Weihbischof in Köln
 Otto Plöger (1910–1999), deutscher Theologieprofessor
 Peter Plöger (* 1971), Autor
 Stefan Plöger (* 1958), deutscher Psychotherapeut
 Sven Plöger (* 1967), Meteorologe und Moderator

Siehe auch:
Ploeger
 Plögerei
 Plögerscher Gasthof